

Ель-Серріто — місто, штат Каліфорнія
 Ель-Серріто — переписна місцевість в окрузі Ріверсайд, штат Каліфорнія